Der Biathlon-Weltcup 2002/03 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen, in die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk ein.

Männer

Resultate

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate

Weltcupstände

Tabelle

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Weblinks 
 Saisonüberblick von 2002/2003

2002
Wintersport-Weltcup 2002/03
Biathlonveranstaltung 2002
Biathlonveranstaltung 2003